Rutenia, un termine esonimico e storico per le regioni dell'Europa orientale abitate da slavi orientali
 Rutenia Bianca, un termine esonimico per la regione storica nella parte centrale della moderna Bielorussia
 Rutenia Nera, un termine esonimico per una regione storica nelle parti sud-occidentali della moderna Bielorussia
 Rutenia Rossa, un termine esonimico per una regione storica nelle parti occidentali della moderna Ucraina
 Rutenia Carpatica, un termine esonimico per una regione storica nelle parti sud-occidentali della moderna Ucraina
 Voivodato di Rutenia, un termine esonimico per una provincia storica dell'ex Confederazione Polacco-Lituana

Voci correlate
 Ruteni (disambigua)
 Lingua rutena (disambigua)